Alicja Solska-Jaroszewicz (1925-1992) –  polska dziennikarka, żona premiera Piotra Jaroszewicza, 
 Elżbieta Solska (ur. 1954) – polska dziennikarka i polityk, senator
 Irena Solska (1877-1958) –  polska aktorka, reżyser
 Joanna Solska (ur. 1949) – polska dziennikarka i publicystka
 Krystyna Fałdyga-Solska (ur. 1942) – rzeźbiarka

 Zobacz też
 Solski